Universal Soldier (album Pastora Troya)
 Universal Soldier (album Donovana)
 Universal Soldier (piosenka)
 Uniwersalny żołnierz